Morales è un cognome diffuso nei paesi di lingua spagnola, usato anche come toponimo; può riferirsi a:

Geografia
Colombia
 Morales – comune nel dipartimento di Bolívar
 Morales – comune nel dipartimento di Cauca

Guatemala
 Morales – comune nel dipartimento di Izabal

Honduras
 Ramón Villeda Morales – comune nel dipartimento di Gracias a Dios

Perù
 Distretto di Morales – distretto della provincia di San Martín

Spagna
 Morales de Campos – comune nella provincia di Valladolid
 Morales del Rey – comune nella provincia di Zamora
 Morales de Toro – comune nella provincia di Zamora
 Morales de Valverde – comune nella provincia di Zamora
 Morales del Vino – comune nella provincia di Zamora
 San Morales – comune nella provincia di Salamanca

Persone
 Agustín Morales – politico boliviano
 Alfonso Morales – ex schermidore statunitense
 Alfredo Morales – calciatore statunitense
 Ambrosio de Morales – umanista, storico e archeologo spagnolo
 Ángel Morales – calciatore argentino
 Carlos Morales Matos – ex cestista e allenatore di pallacanestro portoricano
 Carlos Morales Santos – ex calciatore paraguaiano
 Carlos Adrián Morales – calciatore messicano
 Carlos Luis Morales – calciatore ecuadoriano
 Carlos María Morales – ex calciatore uruguaiano
 Carmelo Morales Gómez – pilota motociclistico spagnoloctor
 Carmen Morales – cantante e attrice spagnola
 Ciso Morales – pugile filippino
 Cristóbal de Morales – compositore spagnolo
 Damián Morales – calciatore argentino
 David Morales – disc jockey statunitense
 Diego Morales – pugile messicano
 Diego Alberto Morales – calciatore argentino
 Donaldo Morales – calciatore honduregno
 Eduardo Morales – calciatore cubano
 Emiliano Morales – cestista spagnolo
 Érik Morales – pugile messico
 Esai Morales – attore statunitense
 Evo Morales – politico e presidente boliviano
 Félix Morales – ex cestista cubano
 Fernando Morales – pallavolista portoricano
 Francisco Morales Bermúdez – politico peruviano
 Giorgio Morales – politico italiano
 Gisbel Morales – calciatore cubano
 Gustavo Morales y Delgado – giornalista spagnolo
 Héctor Morales – calciatore ecuadoriano
 Héctor Miguel Morales Llanas – calciatore messicano
 Heriberto Morales – ex calciatore messicano
 Horacio Moráles – ex calciatore argentino
 Hugo Morales – calciatore argentino
 Irene Morales – modella venezuelana
 Iván Morales Bravo – calciatore cileno
 Javier Morales – calciatore argentino
 Jennifer Morales – schermitrice cubana
 Jerónimo Morales Neumann – calciatore argentino
 Jimmy Morales – politico e comico guatemalteco
 John Morales – ex cestista portoricano
 José Leonardo Morales – calciatore venezuelano
 José Luis Morales Martín – ex calciatore spagnolo
 José Luis Morales Nogales – calciatore spagnolo
 Juan Morales – ex ostacolista e velocista cubano
 Juan Antonio Morales – cestista spagnolo
 Juan José Morales – calciatore argentino
 Juan Vicente Morales – calciatore uruguaiano
 Julio Morales – calciatore uruguaiano
 Leonardo Morales – calciatore honduregno
 Leonardo Marcelo Morales – calciatore argentino
 Leonel Morales – calciatore boliviano
 Luis de Morales – pittore spagnolo
 Luis Morales – schermidore e dirigente sportivo cubano
 Lynda Morales – pallavolista portoricana
 Marcelo Morales – ex calciatore argentino
 Maria Demencia Morales – pallavolista statunitense di origine portoricana
 Mario Morales – ex cestista portoricano
 Massimo Morales – allenatore di calcio italiano
 Natalie Morales – attrice statunitense
 Óscar Javier Morales – calciatore uruguaiano
 Pablo Morales – nuotatore statunitense
 Paolo Morales – sceneggiatore italiano
 Paula Morales – attrice e modella uruguaiana naturalizzata argentina
 Pedro Morales – wrestler portoricano
 Pedro Morales Flores – calciatore cileno
 Pedro Morales Torres – allenatore di calcio cileno
 Rafael Morales – calciatore guatemalteco
 Ramón Morales – ex calciatore messicano, fratello di Carlos Adrián 
 Remigio Morales Bermúdez – politico peruviano
 Richard Morales – calciatore uruguaiano
 Rubén Morales – calciatore guatemalteco
 Ruben Morales – ex calciatore uruguaiano
 Saúl Morales – pallavolista portoricano
 Sebastián Morales – tuffatore colombiano
 Silvia Morales – cestista spagnola
 Steven Morales – pallavolista portoricano
 Víctor Hugo Morales – scrittore uruguaiano
 Willy Morales – musicista cileno

Altro
Enrique Morales – personaggio della serie tv statunitense Oz
Miles Morales – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Pagine correlate
Carlos Morales
Carmelo Morales